Interkontinentala cupen 1996, av sponsorskäl kallad Toyota Cup 1996, var den trettiofemte upplagan av Interkontinentala cupen som avgjordes i en match mellan de europeiska och sydamerikanska mästarna i fotboll, den 26 november 1996. Cupen spelades på neutral mark i Japan, och avgjordes på en match.

Europa representerades av Juventus från Turin, Italien, som vann Champions League 1995–96. Sydamerika representerades av River Plate från Buenos Aires, Argentina, som vann Copa Libertadores 1996.

Lagen möttes vid ett tillfällen och Juventus vann cupen efter en vinst på Tokyos Olympiastadion, med ett slutresultat på 1–0. Alessandro Del Piero gjorde matchens enda mål och blev utsedd till matchens bästa spelare.

Matchresultat

Se även
 Copa Libertadores 1996
 Uefa Champions League 1995/1996

Källor

Noter

1996
Fotbollsåret 1996
1996 i Japan
Sportevenemang i Tokyo
Internationella fotbollstävlingar i Japan
CA River Plate (Argentina)
Juventus FC
Tokyo under 1900-talet
WP:Projekt Japan